Большие Чирки — название населённых пунктов.

Россия 
 Большие Чирки — деревня в Удорском районе Коми.
 Большие Чирки — деревня в Оршанском районе Марий Эл.
 Большие Чирки — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.